Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta w Bielsku-Białej
 Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie